Вачиравит Чиваари (; также известный как Брайт (); род. 27 декабря 1997 года) — тайский актёр, певец и модель. Наиболее известен по роли Саравата в телесериале «Потому что мы вместе» и Тама в «F4 Таиланд: Цветочки после ягодок».

Биография 
Вачиравит родился 27 декабря 1997 года в Накхонпатхоме, Таиланд, как Кунлаторн Чиваари, у отца тайско-американского происхождения и матери тайско-китайской происхождения. В детстве его родители развелись, и он вырос в Таиланде со своими родственниками по материнской линии, воспитываясь со своими двоюродными братьями. Происходил из семьи музыкантов, а его дядя владел музыкальной школой. В возрасте 10 лет Вачиравит начал изучать несколько музыкальных инструментов, включая гитару, бас и барабаны.

Вачиравит получил неполное среднее образование в школе Суанкуларб Виттаялай и полное среднее образование в школе Триам Удом Сукса. Первоначально принял участие в инженерной программе по английскому языку (TEPE) на инженерном факультете Университета Таммасат, но вместо этого решил получить степень бакалавра по маркетингу (международная программа) в Бангкокском университете.

Бизнес 
Вскоре после успеха телесериала «Потому что мы вместе» Вачиравит открыл свой первый магазин товаров под торговой маркой Astro в конце мая 2020 года, откуда выручка от продаж поступает в Фонд Сеуба Нахасатиена для сохранения дикой природы и лесных угодий в Таиланде.

Взгляды 
Вачиравит выразил поддержку ЛГБТ-сообществу. Актёр также выступил за легализацию однополых браков в Таиланде.

Критика 

В начале апреля 2020 года Вачиравит был вовлечён в споры после того, как ему понравился твит в социальной сети Twitter от тайского фотографа, содержащий четыре изображения городского пейзажа с подписью, в которой Гонконг непреднамеренно упоминается как страна. Это вызвало бурю негодования у китайских фанатов и заставило его извиниться. Хотя это временно решило проблему, он снова оказался в центре скандала после того, как китайские пользователи сети откликнулись на онлайн-сообщения его тогдашней подруги. Среди них был ретвит по поводу теории заговора о COVID-19 и пост в Instagram от 2017 года, в котором она ответила на вопрос пользователя (одного из её друзей), который спрашивал о её стиле одежды, что это «стиль тайваньской девушки» (КНР считает Тайвань частью своей страны). Некоторые китайские фанаты также призывали к бойкоту телесериала «Потому что мы вместе», в котором он — один из главных актёров.

25 июня 2020 года GMM Grammy, компания-учредитель GMMTV, где он является талантливым специалистом, направила юристов в Отдел по борьбе с технологическими преступлениями для подачи исков против пользователей социальных сетей, обвиняемых в распространении вредоносных сообщений о нём.

Фильмография

Кино

Телевидение

Дискография

Признанный исполнитель

Награды

Примечания 

Актёры Таиланда